Baptist Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Lake (Florida), im Marion County
 Baptist Lake (Michigan), im Newaygo County